Khvānsār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khvānsār (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Khvānsār, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar